Konda – municipio dell'Angola
 Konda – fiume della Siberia occidentale, affluente dell'Irtyš
 Konda – fiume della Siberia orientale, affluente del Vitim
 Lingua konda – lingua dravidica parlata in India